Chuo eller Chūō kan avse:

Chūō, Tokyo - en stadsdelskommun i Tokyo, Japan
Chūō, Yamanashi - en stad i Yamanashi prefektur, Japan